Myrmecophilus , муравьелюбы — род мелких муравьиных сверчков из отряда Прямокрылые насекомые. Около 70 видов.

Описание 
Мелкие бескрылые сверчки. Длина 3—5 мм. Усики утолщённые, глаза мелкие. Живут в гнёздах муравьёв (мирмекофилы). Хозяевами гнёзд являются около 20 видов семейства Formicidae из родов Myrmica, Tetramorium, Tapinoma, Formica и Lasius.

Систематика 
Около 60 видов.
 Myrmecophilus acervorum Panzer, 1799 
 Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923
 Myrmecophilus albicinctus Chopard, 1924
 Myrmecophilus americanus Saussure, 1877
 Myrmecophilus arboreus Maeyama & Terayama, 1994
 Myrmecophilus australis Tepper, 1896
 Myrmecophilus baronii Baccetti, 1966
 Myrmecophilus bifasciatus Fischer von Waldheim, 1846
 Myrmecophilus bituberculatus Ingrisch, 2001
 Myrmecophilus brevipalpis Chopard, 1948
 Myrmecophilus chocolatinus Gorochov, 1992
 Myrmecophilus cottami Chopard, 1922
 Myrmecophilus crenatus Gorochov, 1986
 Myrmecophilus denticaudus Bei-Bienko, 1967
 Myrmecophilus dubius Saussure, 1877
 Myrmecophilus escherichi Schimmer, 1911
 Myrmecophilus formosanus Shiraki, 1930
 Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013
 Myrmecophilus gigas Ichikawa, 2001
 Myrmecophilus gracilipes Chopard, 1924
 Myrmecophilus haeckeli Fernando, 1962
 Myrmecophilus hebardi Mann, 1920
 Myrmecophilus hirticaudus Fischer von Waldheim, 1846
 Myrmecophilus horii Maruyama, 2004
 Myrmecophilus ishikawai Maruyama, 2004
 Myrmecophilus keyi Baccetti, 1975
 Myrmecophilus kinomurai Maruyama, 2004
 Myrmecophilus kubotai Maruyama, 2004
 Myrmecophilus leei Chong & Lee, 2007
 Myrmecophilus longitarsis Chopard, 1925
 Myrmecophilus manni Schimmer, 1911
 Myrmecophilus mayaealberti Hugel & Matyot, 2006
 Myrmecophilus mjobergi Chopard, 1925
 Myrmecophilus mauritanicus (Lucas, 1849)
 Myrmecophilus myrmecophilus Savi, 1819
 Myrmecophilus nebrascensis Lugger, 1898
 Myrmecophilus nigricornis Chopard, 1963
 Myrmecophilus nonveilleri Ingrisch & Pavicévic, 2008
 Myrmecophilus ochraceus Fischer von Waldheim, 1853
 Myrmecophilus oculatus Miram, 1930
 Myrmecophilus oregonensis Bruner, 1884
 Myrmecophilus pallidithorax Chopard, 1930
 Myrmecophilus parachilnus (Otte & Alexander, 1983)
 Myrmecophilus pergandei Bruner, 1884
 Myrmecophilus polyrhachi Ingrisch, 1987
 Myrmecophilus quadrispina Perkins, 1899
 Myrmecophilus salomonis Wasmann, 1890
 Myrmecophilus sanctaehelenae Chopard, 1970
 Myrmecophilus sapporensis Matsumura, 1904
 Myrmecophilus seychellensis Gorochov, 1994
 Myrmecophilus sinicus Bei-Bienko, 1956
 Myrmecophilus surcoufi Chopard, 1919
 Myrmecophilus teranishii Teranishi, 1914
 Myrmecophilus termitophilus Maran, 1959
 Myrmecophilus testaceus Chopard, 1925
 Myrmecophilus tetramorii Ichikawa, 2001
 Myrmecophilus tindalei Otte & Alexander, 1983
 Myrmecophilus wahrmani Chopard, 1963
 Myrmecophilus zorae Karaman, 1963

Примечания

Литература 
 Akino, T., Mochizuki, R., Morimoto M. & R. Yamoka (1996): Chemical Camouflage of Myrmecophilous Cricket Myrmecophilus sp. to be Integrated with Several Ant Species. — Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology 40 (1): 39-46.
 Ingrisch, S. (1987): Eine neue Ameisengrillenart aus Malaysia und ein Schlüssel zu den südostasiatischen Myrmecophilus-Arten (Saltatoria: Grylloidea. — Ent. Z. 97 (17), 241—256.
 Ingrisch, S. & D. Pavicévić (2008): A new species of Myrmecophilus from Serbia (Orthoptera, Grylloidea, Myrmecophilinae). — In: Pavicevic, D. & M. Perreau (Hrsg.): Advances in the studies of the fauna of the Balkan Peninsula 22: 357—362.
 Stalling, T., 2013: A new species of ant-loving cricket from Mallorca, Balearic Islands, Spain (Orthoptera: Myrmecophilidae). Graellsia 69(2), 153—156.
 Stalling, T., 2015: New records of the ant-loving cricket Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013 from the Mediterranean Basin (Orthoptera: Myrmecophilidae). Articulata 30, 105—108.
 Stalling, T. & Birrer, S., 2013: Identification of the ant-loving crickets, Myrmecophilus Berthold, 1827 (Orthoptera: Myrmecophilidae), in Central Europe and the northern Mediterranean Basin. Articulata 28(1/2), 1-11.
 Stalling, T., Espadaler, X. & Carrón, N. O. Z., 2015: First record of the ant-loving cricket Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013 (Orthoptera: Myrmecophilidae) in mainland Spain. Sociobiology 62(4), 481—483.
 Wetterer, J. K. & Hugel, S., 2014: First North American records of the Old World Ant Cricket Myrmecophilus americanus (Orthoptera, Myrmecophilidae). Florida Entomologist 97, 126—129.

Ссылки 
 Myrmecophilus.de
 Фауна Европы (список)
 orthoptera.speciesfile.org

Роды прямокрылых
Мирмекофилы
Сверчковые